Tau kan syfta på:
 Tau – en bokstav i det grekiska alfabetet
 Tau – en matematisk konstant, lika med dubbla pi, se Tau
 Tau – beskriver hur fort något förändras, se Tidskonstant  
 Tau – en beteckning för transmissionsfaktor, se transmittans
 Tau-lepton – en elementarpartikel
 Tau (Warhammer 40000) – en av de stridande fraktionerna i Warhammer 40000
 Tau - ett mikrotubuli-associerat protein
 Tau, Amerikanska Samoa – en ö och ort i Amerikanska Samoa
 Max Tau (1897–1976), en tysk-norsk humanist, filosof och poet